Luisa Carlota de las Dos Sicilias (en italiano, Luisa Carlotta delle Due Sicilie; Portici, 24 de octubre de 1804-Madrid, 29 de enero de 1844) fue una princesa del Reino de las Dos Sicilias, siendo la hija del rey Francisco I de las Dos Sicilias y de la infanta María Isabel de Borbón. Fue hermana del rey Fernando II de las Dos Sicilias y de la princesa María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, tía y suegra de la reina Isabel II de España, puesto que el primogénito de su matrimonio con Francisco de Paula de Borbón, el infante Francisco de Asís de Borbón, se casó con ella. También fue madre de Enrique de Borbón, muerto por el primo de Luisa, Antonio de Orleans.

Biografía 
Luisa Carlota nació en el Palacio Real de Portici, y como la mayor parte de las jóvenes princesas de la época, contrajo matrimonio a muy temprana edad y por razones de estado. El 12 de junio de 1819, con tan sólo 14 años, la princesa se casó con su tío, el infante Francisco de Paula de Borbón, hermano menor del rey Fernando VII de España; desde entonces ostentó el título de infanta de España; el matrimonio tendría 11 hijos, de los que 8 llegarían a la edad adulta.

Desempeñó un papel decisivo en los conocidos como Sucesos de La Granja en 1832. En octubre de ese año, en el palacio de La Granja de San Ildefonso e inmerso en una grave enfermedad, Fernando VII había firmado, de forma secreta e inducida, un decreto que anulaba la Pragmática Sanción que derogaba la ley sálica, dejando así la sucesión de la corona al infante Carlos María Isidro en detrimento de sus propias hijas (sobrinas de Luisa Carlota). Advertida de esto, la infanta Luisa Carlota intervino para evitarlo. Para ello se trasladó junto a su marido desde Sevilla, donde se encontraban, a La Granja en sólo cuarenta horas de viaje. Una vez en La Granja, maniobraron consiguiendo que el rey revocara el decreto. Poco después, y para mayor seguridad, se publicó en la Gaceta de Madrid el Real Decreto que anulaba aquel que derogaba la Pragmática Sanción de 1830.

Diez años después de lo hechos y según confidencia de María Cristina de Borbón a su hija Isabel, fue la infanta Luisa Carlota quien presionó a Fernando VII en su agonía para que firmase la anulación del decreto derogatorio, ante la falta de interés del rey agonizante y la indecisión de su esposa.

La historiografía actual considera apócrifa la anécdota que establece que, en los Sucesos de La Granja, la infanta rompió y arrojó al fuego el decreto derogatorio de la Pragmática Sanción. Al ver que Tadeo Calomarde, ministro de Justicia, intentaba recuperar el documento, la infanta le propinó dos bofetadas. Con gran cortesía, el ministro replicó: «Señora, manos blancas no ofenden». 

Pasado el incidente, el rey se recuperó y dio plenos poderes a su esposa, que poco después sería regente del reino. Durante este periodo, la infanta gozó de gran ascendiente entre el rey y su hermana la reina.

Cuando su hermana se convirtió en reina regente, la amistad entre las dos se fue deteriorando hasta terminar en total rivalidad. Fue exiliada a Francia y desde allí patrocinaba libelos publicados en Madrid contra María Cristina, criticándola por su matrimonio con Fernando Muñoz. Volvió a España en 1842, residiendo en Madrid junto con su marido y parte de sus hijos en un palacio de la calle de la Luna hasta su muerte el 29 de enero de 1844.

La infanta fue una mujer ambiciosa que deseaba posicionar a uno de sus hijos en el trono español. No obstante, su temprana muerte a los 39 años le impidió presenciar el matrimonio de su primogénito, Francisco de Asís de Borbón, con su sobrina, la reina Isabel II de España. Su marido volvió a contraer matrimonio en 1852. Fue enterrada en el Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial. En enero de 1851, sus restos fueron trasladados a un monumento funerario en la primera cámara sepulcral, obra de Diego Gómez de la Fuente, encargado por su hijo, el rey consorte Francisco de Asís.

Matrimonio y descendencia 

Fruto de su matrimonio con Francisco de Paula de Borbón tuvo los siguientes hijos:
 Francisco de Asís Luis (1820-1821), I duque de Cádiz.
 Isabel Fernanda (1821-1897), infanta de España. Casada con el conde Ignacio Gurowski; dejó descendencia.
 Francisco de Asís (1822-1902), infante de España, II duque de Cádiz. Rey consorte de España por su matrimonio con su prima, la reina Isabel II.
 Enrique (1823-1870), duque de Sevilla. Muerto en duelo con el duque de Montpensier.
 Luisa Teresa (1824-1900), infanta de España. Casada con Don José María Osorio de Moscoso y Carvajal, duque de Sessa; tuvo descendencia.
 Eduardo Felipe (1826-1830), infante de España.
 Josefina Fernanda (1827-1910), infanta de España hasta su matrimonio morganático y en secreto con el periodista José Güell y Renté; tuvo descendencia.
 María Teresa (1828-1829), infanta de España.
 Fernando María (1832-1854), infante de España.
 María Cristina (1833-1902), infanta de España. Casada con el infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza; tuvo cinco hijos, pero ninguno recibió el trato de infante de España.
 Amalia Filipina (1834-1905), infanta de España. Casada con el príncipe Adalberto de Baviera; con descendencia.
En los inicios de la década de 1840, María Amelia de Nápoles y Sicilia, consorte del rey Luis Felipe I de Francia, trató del matrimonio de una de sus hijas mayores con el príncipe Maximiliano Eugenio I de Furstenberg (29 de marzo de 1822-27 de julio de 1873).

Distinciones honoríficas 
 3 de octubre de 1818: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias

Notas

Individuales

Bibliografía

Véase también 
 Francisco de Paula de Borbón
 Isabel II de España
 María Cristina de Borbón
 Francisco de Asís de Borbón
 Enrique de Borbón
 Amalia Filipina de Borbón

Enlaces externos 
 

Luisa Carlota de Borbon-Dos Sicilias
Casa de Borbón en España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Nápoles
Princesas de Sicilia
Infantas de España por matrimonio
Infantes de España del siglo XIX
Nacidos en Portici
Fallecidos en Madrid